Jonas Westerling, född 10 april 1982 i Mora, är en före detta svensk Ishockeyspelare.

Westerling har Mora IK som moderklubb och spelade i klubben fram till säsongen 2004/2005.Han var bland annat med och tog upp Mora i Elitserien (nuvarande SHL) 2003/2004. I Elitserien hade han dock svårt att ta en plats och lånades ut till några Allsvenska klubbar. Säsongen 2005/2006 flyttade han till Stockholm för spel i AIK. Där blev han kvar ett bra tag, frånsett en kort sejour i Malmö Redhawks, fram till 2010/2011 då resan gick vidare till Uppsala. Där han spelade under 2 säsonger för Almtuna. Säsongen 2012/2013 var Westerling tillbaka i Mora. Han hade en lite trög inledning rent poängmässigt men kom igång ordentligt på slutet. Noterades för totalt 26 poäng (4+22) på 50 matcher.

Klubbkarriär

Källor

Externa länkar
Klubbens hemsida

Svenska ishockeyspelare
Födda 1982
Spelare i Mora IK
Spelare i Nybro Vikings
Levande personer
Män
Personer från Mora